Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Onny Parun che ha battuto in finale Cliff Drysdale 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (quarti di finale)

  Björn Borg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Johannesburg Indoor 1976